Владимир Семёнович Зубков () — советский хоккеист, защитник. Заслуженный мастер спорта СССР (1983).

Биография 
В 1976—1981 играл за Спартак (Москва), в 1981—1988 — за ЦСКА. В чемпионатах СССР — 408 матчей, 40 голов.

С 1988 года выступал во Франции. В 1988—1991 и 1994—1996 играл за «ХК Амьен» (Франция), в 1991—1994 — в «Шамони» (Франция). В чемпионатах Франции — 280 матчей, 77 голов.

В 1996—1998 — в «Нант», в 1998—2000 — в «Шоле» (оба — Франция, I дивизион).

 Чемпион мира и Европы 1982 и 1983. Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1984 (6 матчей). В ЧМЕ — 12 матчей.
 Чемпион СССР 1982—1988, второй призёр чемпионата СССР 1981, третий призёр 1979 и 1980.

Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Чемпионы Европы по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК ЦСКА Москва
Заслуженные мастера спорта СССР
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»